Серебря́нский — фамилия и топоним в России. Имеет женскую форму .

Персоналии 
 Иосиф Серебрянский (ум. после 1805) — иеромонах Русской православной церкви. 
 Серебрянский, Марк Исаакович (1901—1941) — русский советский литературный критик, литературовед.
 Серебрянский, Николай Ильич (1872—1940) — русский богослов-историк.
 Серебрянский, Олег Васильевич (род. 1955) — советский футболист и тренер.
 Серебрянский, Яков Исаакович (1892—1956) — один из руководителей заграничной разведывательно-диверсионной работы советских органов госбезопасности, полковник.
 Сребрянский (Серебрянский), Андрей Порфирьевич (1808—1838) — русский поэт, философ, критик, автор песен.
 Серебрянский, Юрий Юрьевич (Мурзаков, род. 1975) — русский писатель из Казахстана.

Серебрянская, Екатерина Олеговна (род. 1977) — украинская гимнастка.

Населённые пункты 
 Серебрянский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Серебрянский — посёлок в Лужском районе Ленинградской области.
 Серебрянский — бывший рабочий посёлок в Кольском районе Мурманской области.

См. также 
 Сребрянский